Игин — русская фамилия.

Известные носители 
 Игин, Иосиф Ильич (1910—1975) —  советский художник-карикатурист.
 Игин, Фёдор Иванович (1816—1860) — русский художник-живописец, мастер портрета.

См. также 
 Игины
 Игино